Afrotachardina är ett släkte av insekter. Afrotachardina ingår i familjen Kerriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Afrotachardina